Vilém Pruský nebo Vilém z Pruska může být:
 Vilém Pruský (1783–1851) – pruský generál a syn pruského krále Fridricha Viléma II.
 Vilém I. Pruský – v letech 1862 až 1888 pruský král a od roku 1871 první německý císař
 Vilém II. Pruský – německý císař a Pruský král (1888–1918), jeho vnuk
 Vilém Pruský (1882–1951) – poslední německý korunní princ, syn Viléma II. a hlava dynastie Hohenzollern (1941–1951)
 Vilém Pruský (1906–1940) – jeho syn

Možná hledáte:
 Fridrich Vilém Pruský
 Ludvík Ferdinand Pruský

Rozcestníky - panovník